Фаунтин Хил има више значења:
 Фаунтин Хил (Арканзас)
 Фаунтин Хил (Пенсилванија)